Miejscowości w USA:
 Stephens – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stephens (ang. Stephens County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Stephens (ang. Stephens County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Stephens (ang. Stephens County) – w stanie Teksas